Kilburn (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Kilburn (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Brent
 Kilburn (metrostation) van de metro van Londen